«Дорога на Малибу 2000» () — американская телевизионная мыльная опера, транслировавшаяся на CBS в 1992 году. Главные роли в сериале сыграли Лиза Хартман, Дженнифер Билз и Дрю Бэрримор. В центре сюжета находилось четыре женщины, которые жили в доме на пляже в Малибу: бывшая проститутка Джейд О’Кифф, адвокат Перри Куинн, молодая актриса Линдсей и её злобная сестра Джой Рул.

Сериал получил высокие рейтинги на своем старте, однако критиками был принят неоднозначно и критиковался за чрезмерный контент для взрослых. Сериал был закрыт после шести эпизодов так как продюсеры не смогли прийти к соглашению по лицензионным сборам и бюджету.

Актёры и персонажи 
 Лиза Хартман — Джейд О’Кифф
 Дженнифер Билз — Перри Куинн
 Дрю Бэрримор — Линдсей Рул
 Тьюзди Найт — Джой Рул
 Брайан Блом — Эрик Адлер
 Скотт Брайс — Скотт Стерлинг
 Майкл Уайсс — Роджер Тэбор
 Констанс Тауэрс — Камилла

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы США 1990-х годов
Мыльные оперы США
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала Си-би-эс
Телесериалы CBS Paramount Television
Телесериалы Spelling Television
Телесериалы США, запущенные в 1992 году
Телесериалы США, завершённые в 1992 году